Houssaye ist der Name folgender Personen:

 Armand Lebrun de La Houssaye (1768–1846), französischer General der Kavallerie
 Arsène Houssaye (1815–1896), französischer Schriftsteller
 Henry Houssaye (1848–1911), französischer Historiker
 Jules-Ernest Houssaye (1844–1912), französischer gallikanischer Bischof und Heiler
 Sidonie de la Houssaye (1820–1894), US-amerikanische Schriftstellerin

Siehe auch:

 Houssay